Chickamin-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Chickamin-Gletscher (Alaska) im Alaska Panhandle, Vereinigte Staaten
 Chickamin-Gletscher (Washington) in den North Cascades, Washington, Vereinigte Staaten